Белозобый дрозд () — певчая птица из семейства дроздовых (Turdidae).

Внешний вид 
Белозобый дрозд очень похож на чёрного дрозда по величине и структуре. У самцов чёрное оперение с заметной толстой белой полоской на груди. Нижняя часть клюва у самцов оранжевого цвета. У самок оттенок оперения скорее коричневый, а полоска на груди светло-серая. Величина белозобых дроздов составляет около 25 см. У птенцов оперение поначалу пятнистое и без полоски на груди. Пение напоминает звуки так-так и трю-трю.

Распространение 

Белозобый дрозд предпочитает светлые хвойные леса в невысоких горных системах умеренных широт. Зиму этот вид проводит в средиземноморском регионе.

Питание 
Белозобый дрозд питается моллюсками, ягодами, насекомыми и их личинками. Особенно часто к добыче относятся дождевые черви.

Размножение 
Типичное гнездо строится самкой относительно невысоко на хвойных деревьях и кустах. Строительным материалом являются ветки, травинки, корни и мох. Во время сезона гнездования за один раз откладываются 4-5 сине-зелёных яиц с коричневыми вкраплениями, которые насиживаются обоими родителями на протяжении двух недель. Вылупившиеся птенцы начинают летать спустя 12-14 дней после рождения.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Белозобый дрозд
 Описание вида на сайте «Певчие птицы»
 

Птицы Европы
Птицы Азии
Птицы Африки
Животные, описанные в 1758 году
Настоящие дрозды